Charłupia Mała
 Charłupia Wielka